Seagrave oder Segrave steht für:

 Seagrave (Leicestershire), Ort im Borough of Charnwood in Leicestershire, England
 Seagrave Fire Apparatus, US-amerikanischer Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen
 Baron Segrave, britischer Adelstitel

Seagrave ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Seagrave (* 1971), britischer Künstler

 Henry Segrave (1896–1930), britischer Pilot und Automobilrennfahrer
 Hugh Seagrave († 1387), englischer Ritter und Hofbeamter
 Jocelyn Seagrave (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

 Sterling Seagrave (1937–2017), US-amerikanischer Journalist
 Tahnée Seagrave (* 1995), britische Mountainbikerin

Siehe auch:
 Seagraves